The Rubens — австралийская рок-группа из города Менэгл, штат Новый Южный Уэльс.

История 
Коллектив был основан в 2011 году братьями Сэмом, Заком и Эллиоттом Марджин вместе с их другом детства, Скоттом Болдуином. К числу групп, определивших музыкальный стиль The Rubens, относятся Stone Temple Pilots и Kings of Leon, исполняющие соответственно пост-гранж и гаражный рок. Дебютный сингл The Rubens «Lay It Down» попал на ротацию к австралийской национальной радиостанции Triple J, а в конце года критики Triple J поместили «Lay It Down» на 57-ю строчку в своём списке ста наиболее популярных песен 2011 года. Видеоклип на второй сингл «My Gun» был номинирован на премию Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний в категории «Лучшее видео», но уступил ленте Мисси Хиггинс «Everyone’s Waiting». Дебютный полноформатный альбом коллектива, озаглавленный The Rubens, достиг 3-го места в хит-параде ARIA Charts, а также был номинирован на награду Triple J «J Award» как «Альбом года».

Дискография 
 2011 — «Lay It Down»
 2012 — «My Gun»
 2012 — The Rubens
 2016 — «Hoops»
 2016 — «Hoops» (Deluxe Edition)
 2018 — «Lo La Ru»

Участники группы 
 Сэм Марджин — вокал, гитара
 Зак Марджин — соло-гитара
 Эллиотт Марджин — клавишные, бэк-вокал
 Скотт Болдуин — ударные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 

Рок-группы Австралии
Инди-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году